Herman Passchier (pedagoog)
Herman Passchier (acteur)